Chantelle kan syfta på följande:
 Chantelle, Allier – en fransk kommun i departementet Allier
 Chantelle (företag) – en fransk tillverkare av underkläder